Премия «Эмми» за лучший мини-сериал () — премия Американской телевизионной академии, которая присуждается  мини-сериалам, состоящим не менее чем из двух и не более чем из пяти (до 2015 года — не более чем из восьми) серий. Учреждена в 1973 году, многократно меняла своё название: изначально называлась «За лучшие драматические или комедийные сериалы с ограниченным количеством серий» (Outstanding Drama/Comedy — Limited Episodes), год спустя переименована в «За лучший сериал с ограниченным количеством серий», в 1986 году — «За лучший мини-сериал» (Outstanding Miniseries), в 1991 году объединена с премией «За лучшую драматическую или комедийную программу» (Outstanding Drama or Comedy Special) в премию «За лучшую драматическую или комедийную программу или мини-сериал» (Outstanding Drama or Comedy Special and Miniseries), год спустя она была разделена на две категории — «За лучший телефильм» (Outstanding Made for Television Movie) (для односерийных телефильмов) и «За лучший мини-сериал» (Outstanding Miniseries) (для многосерийных телефильмов). С 2011 по 2014 год они вновь были объединены в одну категорию. В 2015 году премия получила новое название ().

Лауреаты премии

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Лидеры

Телеканалы 

 HBO — 13
 NBC — 10
 PBS — 10
 ABC — 5
 FX — 3
 Syndicated — 2

 A&E — 1
 AMC — 1
 CBS — 1
 Sci Fi — 1
 TNT — 1
 Netflix — 1

Лауреаты нескольких наград 

3 награды
 Главный подозреваемый

2 награды
 Американская история преступлений

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм
 Премия «Спутник» за лучший мини-сериал или телефильм
 Премия «Золотой орёл» за лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно)

Примечания

Ссылки 
 Primetime Emmy® Awards 
 Primetime Emmy® Awards History Database 
 Emmy Awards  на сайте Internet Movie Database

Мини-сериал